Pro eller PRO kan vara en förkortning för:

 Pro – en aminosyra, se Prolin
 PRO – en svensk, partipolitiskt obunden intresseorganisation för pensionärer, se Pensionärernas riksorganisation 
 Pro – särskiljer dem som utövar något yrkesmässigt från dem som utövar samma sak som hobby, se Professionalism
Golfpro – en licensierad golfinstruktör
Pro- – ett prefix